Andra steht für:

 Andra, Variante des weiblichen Vornamens Andrea, siehe Andrea (Vorname)
 Andra (Ort), Siedlung in Russland
 Andra (Sängerin), rumänische Sängerin

Andra ist der Familienname folgender Personen:

 Fern Andra (1893–1974), US-amerikanische Schauspielerin
 Rolf Andra (1907–1998), deutscher Zauberkünstler und Autor

ANDRA ist die Abkürzung für

 ANDRA (Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs), Organisation, die in Frankreich für die Entsorgung und Endlagerung der dort anfallenden radioaktiven Abfälle zuständig ist

Siehe auch:
 Andrae
 Andhra

Abkürzung